Keshini (Sanskrit  ) bezeichnet in der indischen Mythologie:

 Keshini (Frau von Ajamidha), Mutter von Jahnu
 Keshini (Frau von Sagara), Mutter von Asamanja
 Keshini (Frau von Vishravas), Mutter von Ravana und Kumbhakarna